OpenOffice oder Open Office stehen für:

Office-Pakete:
 Apache OpenOffice (ehemals OpenOffice.org), quelloffenes Office-Paket der Apache Software Foundation
 LibreOffice, auf der Codebasis von OpenOffice.org aufbauendes quelloffenes Office-Paket der Document Foundation
 NeoOffice, auf der Codebasis von OpenOffice.org aufbauendes quelloffenes Office-Paket für macOS von Planamesa Software
 StarOffice, zwischen Mai 2002 und November 2008 sowohl auf proprietärem Quelltext als auch auf der Quelltextbasis von OpenOffice.org basierendes Office-Paket

Dateiformate:
 OpenOffice.org XML, ein Dateiformat, das frühere Versionen von OpenOffice.org verwendeten, Grundlage des OpenDocument-Formats
 Office Open XML, ein Dateiformat von Microsoft